Доминик Хокун Миртвед Пёрселл () — англо-австралийский актёр, снимающийся в американских фильмах и сериалах. Наиболее известен в роли Линкольна Барроуза в сериале «Побег» и Дрейка в фильме «Блэйд: Троица».

Биография 
Родился 17 февраля 1970 года.

Дед Доминика по отцовской линии — норвежец, выходец из Бергена, этим обусловлены норвежские вторые имена Доминика (Haakon Myrtvedt). В то же время бабушка по отцовской линии — американка ирландского происхождения.

В возрасте двух лет семья Пёрселла переехала из Англии в Сиднейский Бонди (Sydney’s Bondi), Австралия. Позже — в Западные Предместья. После просмотра фильма «Взвод» он решил стать актёром и поступил в  драматическую школу. Учился в «Австралийском театре для молодёжи» («ATPY»), позже был зачислен в «Западную академию исполнительских искусств»; там учился вместе с Хью Джекманом и там же встретил свою будущую жену Ребекку.

В юности занимался сёрфингом.

Карьера 
Актёрская карьера Пёрселла началась в 1990-х годах на австралийском телевидении. В 1991 году он появился в небольшой роли в мыльной опере «Домой и в путь». После переезда в США в 2000 году Пёрселл стал сниматься в таких голливудских блокбастерах, как «Миссия невыполнима 2» и «Эквилибриум», пока не получил главную роль в телевизионном сериале «Джон Доу». После окончания сериала сыграл главного злодея (вампира Дрэйка) в фильме «Блэйд: Троица».

В 2005 году Доминик Пёрселл получил роль Линкольна Барроуза в телесериале «Побег», которая стала одной из самых известных в его карьере. Актёр был утверждён на роль за три дня до съёмок пилотного эпизода.

С 2014 по 2016 год появлялся в гостевой роли суперзлодея Тепловой Волны в сериале «Флэш», в котором он воссоединился с коллегой по «Побегу» Уэнтуортом Миллером. Затем они оба стали сниматься в спин-оффе под названием «Легенды завтрашнего дня», на этот раз уже в главных ролях.

Личная жизнь 
В 2000 году Пёрселл получил вид на жительство в США и переехал в Лагуну-Бич вместе с женой Ребеккой и ребёнком (Джозеф родился в 1999). Уже после переезда у Доминика и Ребекки родились ещё трое детей — Одри (2001) и близнецы Лили и Аугустус (2003). В 2008 году актёр развёлся с женой.

С 2011 года встречался с актрисой Анной-Линн Маккорд. В 2014 году пара рассталась, однако в 2016 году восстановила отношения. В январе 2018 года Пёрселл и Маккорд вновь расстались.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки